Oitava Avenida (Brooklyn), logradouro em Nova York
 Oitava Avenida (Manhattan), logradouro em Nova York
 8ª Avenida (centro comercial), em Portugal

Desambiguações de topônimos